Nacktschnecken sind:

 eine Sammelbezeichnung für Schnecken, die kein Gehäuse tragen, siehe Nacktschnecke
 der Titel eines Spielfilms des Regisseurs Michael Glawogger aus dem Jahr 2004, siehe Nacktschnecken (Film)